Ernst Wilhelm Leberecht Tempel – niemiecki astronom
 Wilhelm Tempel – esesman w obozach koncentracyjnych Lublin, Auschwitz-Birkenau i Dachau.
 Tempel (wieś w Holandii)
 Synagoga Tempel
 Ash Ra Tempel – niemiecka grupa rockowa
Obiekty kosmiczne:
 Komety:
 55P/Tempel-Tuttle
 9P/Tempel
 10P/Tempel
 11P/Tempel-Swift-LINEAR.
 Inne:
 (3808) Tempel – planetoida
 Tempel (krater księżycowy) – krater na Księżycu